The Sweet Hello, The Sad Goodbye – singel szwedzkiego duetu Roxette wydany w 2012 roku promujący album The Biggest Hits XXX 
 The Sweet Hello, The Sad Goodbye – singel szwedzkiego duetu Roxette wydany w 2012 roku